

Населені пункти та їхні частини
 Псарське — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Псарське — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Псарське — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Примітки